Pere Serra (1357-1406), peintre catalan
Pere ou Pedro Serra, cardinal catalan
 (1870 - 1934 ?), compositeur catalan

Voir aussi 
 , page d'homonymie